Місто:
 Миронівка — Київська область, Миронівський район, районний центр

Села:
 Миронівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Миронівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Миронівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Миронівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Миронівка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Миронівка — Донецька область, Бахмутський район
 Миронівка — Запорізька область, Приазовський район
Миронівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Миронівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Миронівка — Полтавська область, Машівський район
 Миронівка — Сумська область, Шосткинський район
 Миронівка — Харківська область, Золочівський район
 Миронівка — Харківська область, Лозівський район
 Миронівка — Харківська область, Первомайський район

Залізнична станція:
 Миронівка — вантажна вузлова залізнична станція у місті Миронівка